Montrevel (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Montrevel (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy